Barakani se poate referi la:

 Barakani (Anjouan), Ndzouani, Comore
 Barakani, Mwali, Comore  
 Barakani, Mayotte